Il doppio del torneo di tennis Open Feminin 50 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Magda Linette e Katarzyna Piter che hanno battuto in finale Amra Sadiković e Ana Vrljić 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Petra Cetkovská /  Tatjana Maria (semifinali)
 Séverine Beltrame /  Laura Thorpe (semifinali)

 Amra Sadiković /  Ana Vrljić (finale)
 Magda Linette /  Katarzyna Piter (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Feminin 50 2012